Der Kazan Summer Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. August 2013 in Kasan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. August 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 17 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Sergei Strelkow
 Jewgeni Jelistratow
 Michail Waks
 Michail Jelgin

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Michail Fufygin
 Denis Mazukewitsch

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 191 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 223 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 236 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Kasan